WolfTeam  (en coreano:울프팀, ulpeutim) es un videojuego de acción y disparos en primera persona desarrollado por Softnyx.

En el ámbito del juego, se desarrolla en un planeta Tierra futurista, como los anteriores juegos de Aeria Games está hecho para sistemas operativos Windows, la parte innovadora del juego es la inclusión del lobo en el slot 3 en sustitución del popular cuchillo de asalto, aunque este pueda seguir siendo utilizado en los modos Ex-Conquest y Wolf Conquest, el 4 de diciembre de 2007 con su primera gran actualización dejó atrás la fase beta. Teniendo su primer campeón con tan solo 10 años [Vlakami] Miguel Chalar.

Sistema de Juego 

En el sistema de juego de WolfTeam existe una clase de dinero virtual (oro y cash) que sirve para comprar aditamentos (Ex-ítems), mientras que el "oro" se gana en el juego por los puntos acumulados, el cash es pagado con moneda real. Este pago se realiza en bancos determinados y el usuario recibe en su carácter jugador el equivalente en "cash", lo que ha propiciado fraudes, robos y pérdidas económicas reales al desatar en el jugador una fuerte adicción a conseguir armamento y lobos o personajes especiales de cada vez más poder o resistencia.

Eventos 

Desventajas de este tipo han propiciado la proliferación de hacks y bots, un problema que Softnyx se "empeña" en exterminar, pero que quizás se solucionaría con cambios en el sistema de juego (ítems, personajes, cash, eventos) y no en el sistema de participación (rango del jugador, Prides o equipos) ya que, a pesar de estar esta última bajo constante escrutinio y reglamentación, es propensa a fomentar actividades que van en contra de su normativa. En recientes épocas la carencia de público ha generado medidas desesperadas por parte de la administración interna tales como "bajar" el nivel de poder de las famosas armas "broken", comprar Youtubers por medio de ítems o cash para poder contar con reseñas positivas o gameplays, ignorar críticas o reclamos por parte de los jugadores al momento de realizar transmisiones en vivo y por último siendo la más criticada de ellas el desbaneo aleatorio a hackers sancionados de años anteriores.
Y nunca pensamos que el cold hack se nos fue de la mano ya que algún día vendimos para lucrarnos a favor del pay to win

Acerca de WolfTeam

Descripción 
En el ámbito del juego, se desarrolla en un planeta Tierra futurista, como los anteriores juegos de Softnyx está hecho para sistemas operativos Windows, la parte innovadora del juego es la inclusión del lobo en el slot 3 en sustitución del popular cuchillo de asalto, aunque este pueda seguir siendo utilizado en los modos EX-Conquest y Wolf Conquest, el 4 de diciembre de 2007 con su primera gran actualización dejó atrás la fase beta.

En el sistema de juego de Wolfteam existe una clase de dinero virtual (oro y cash) que sirve para comprar aditamentos (Ex-ítems), mientras que el "oro" se gana en el juego por los puntos acumulados, el cash es pagado con moneda real. Este pago se realiza en bancos determinados y el usuario recibe en su carácter jugador el equivalente en "cash", lo que ha propiciado fraudes, robos y pérdidas económicas reales al desatar en el jugador una fuerte adicción a conseguir avatares de cada vez más poder y resistencia.

Actualmente para la temporada actual del año 2019 del juego, se cuenta con armas Ultimate (diseño de lobo), armas Elite, cuchillos arrojadizos, personajes con mutación de lobo invisibles, tóxicos, especiales, los Power repotenciados (versiones del 2007) y por último los Reboot siendo de los mencionados los Reboot e invisibles los más criticados y aborrecidos por la comunidad produciendo en subconsecuencia 3 formas de poder contrarrestar estos desbalances:

1) La más usada, y preferida a su vez por aquellos con suficiente experiencia, tiempo y habilidad "Juego Limpio": Método el cual consiste en jugar de manera normal, valiéndose de eventos diarios, recompensas por asistencia o Login y misiones de forma limitada durante el día que se presenten acumulando así un botín considerable el cual puede caducar ese mismo día o en poco tiempo (la permanencia máxima de regalos en el juego ha sido limitada a 15 días) para poder igualar en poder o acercarse lo suficiente al poder del enemigo para poder sobrepasarlo y vencer en las partidas.

2) "Hacks": Método usado por una comunidad la cual va aumentando considerablemente, para nivelar o avanzar de forma ilegal ya sea de rango o en partidas el nivel actual del jugador, este método muchas veces es usado por la frustración de otros jugadores al haber sido atacados por un hacker repetidas veces o por el simple hecho del desbalance actual en cuanto a poder o experiencia el cual provoca buscar formas por parte de los videojugadores para vencer a sus enemigos, cuenta con varias subdivisiones o usos siendo los más populares el Wallhack (permite ver a través de paredes), Perfect Aimshot (puntería perfecta), Thousand Bullets (disparas mil balas en un segundo), Inmortality (inmortalidad o vida infinita), Jump Sky (salto ilimitado o vuelo), entre otros.

3) "Pay to Win": Método más conocido popularmente como el pagar para ganar, es una opción la cual todo jugador ha usado al menos una vez para contar con Ex-Ítems poderosos, mutaciones de lobo, armas o personajes por tiempo limitado; este camino es tomado por las personas las cuales para equilibrar el juego deciden invertir dinero real por medio de depósitos o centros de recargas autorizados para contar con Cash y así comprar objetos, armas y personajes "broken", comentar a su vez que este método desde siempre ha ocasionado polémica por las medidas que el público catalogado en gran parte como menores de edad han tomado desde presentarse en noticias locales: hurtos, falsificacion de datos (tarjetas) o estafas para poder realizar dicha transacción y contar con el mencionado Cash.

Historia 

Un grupo de personas con ADN similar al de los lobos, fue descubierto en el proceso de evitar el deterioro de ADN humano en el futuro.

Muchos de ellos fueron encontrados principalmente entre gente de habilidades físicas superiores. Por ejemplo atletas o mercenarios, y ellos tienden a llevar una vida más corta que los demás.

Una empresa multinacional productora de medicinas llamada "Paien", desarrollo una nueva medicina nombrada "Epoxyn" para una enfermedad "Síndrome de muerte de lobo". Ellos también desarrollaron secretamente el "Anti-Epoxyn", medicina que produce el efecto opuesto y es suministrada a la milicia francesa.
Los militares franceses establecieron la fuerza especial "Wolfteam", también conocida como la 2.ª Legión Extranjera y reclutan soldados en todo el mundo.

El único requerimiento para unirse, es una prueba física y una de sangre, esto verifica si el soldado es apto para recibir la "Anty-Epoxyn". La edad o habilidad física de los seleccionados no importa, y tienen la libertad de cometer cualquier tipo de crímenes en sus propios países de acuerdo a la tradicional regla de la legión extranjera.
"Wolfteam" es una fuerza poderosa con habilidades sobrehumanas gracias al poder de la "Anti-Epoxyn", y nadie es mejor que ellos en tácticas militares y de espionaje
La fama de "Wolfteam" aumenta con el tiempo, pero la milicia francesa descubre que se están saliendo de control.

Frecuentemente cometen asesinatos innecesarios y devastan la región incluso después de haber completado su misión. Y una vez que la sangre empieza a correr, no escuchan órdenes de nadie. Un día, 7 miembros fueron asesinados luego de combatir entre sí a las afueras del área de una misión.
La policía militar y los investigadores de Paien enviados a resolver este problema, fueron asesinados y cada miembro de "Wolfteam" desapareció por completo del control militar. Los miembros de "Wolfteam" viven como mercenarios mientras luchan contra las fuerzas militares francesas que los persiguen.

Características 

Se caracteriza por tener el peculiar aspecto de convertirse en un lobo al lograr una cierta racha de bajas o de objetivos en el juego, de allí es proveniente el título del juego.

Mapas 

•Calles de Lima

• Giriş / Giriş Gece 

• Paien Lab

• Rose

• Battle Zone

• Bridge

• Covolt Bridge

• Jaula 

• Junk Field

• Petra

• Powerplant

• San Felipe

• Sand Storm

• Street

• Stronghold

• Survival

• Taksim

• Underworld

• War Plant

• Wolf Center

• Zeppelin

Modos 
 Deathmatch
 Conquest
 EX-Conquest
 Destrucción
 Ice Hold
 Cacería de Wolf (Wolf-Hunt)
 Wolf Rush / Wolf Rush Boss
 Supervivencia
 Modo demolición

Polémica 
Muchos problemas y escándalos se han generado durante el avance y desarrollo del juego, pero enlistar tales temas no darían el mismo resultado que indicar directamente los motivos o razones de las personas o instituciones implicados: 

• "G.M." : Muchos rumores y detalles curiosos se albergan alrededor de este puesto referente a cuidar "técnicamente" las salas de hackers, proteger a los usuarios responder dudas y ser un guía para jugadores nuevos y experimentados además de participar activamente en los eventos de tiempo limitado por parte de WolfTeam, sin embargo a su vez se han realizado acusaciones en cuanto a robo de cuentas, robo de Prides, baneos injustos a los Top 10 del Ranking, venta de programas ilegales por medio de plataformas como páginas de Facebook o Youtube las cuales venden abiertamente tales hacks sin embargo de las más sonadas viene a ser "Corp" la cual a pesar de pasar de las actualizaciones casi de forma mensual nunca llega a ser detectada o "parchada". En la actualidad este puesto pareciera haber sido abandonado debido a que no se verifica acto acto alguno por parte del GM MINION.

• "Softnyx" : Empresa desarrolladora del juego, la cual ha ido evolucionando en la fórmula del juego pero sin notarlo o aún notándolo decidió comenzar a aumentar el nivel del poder de armas, mutaciones, personajes o lobos haciendo la brecha entre armas que se obtienen por Gold y por Cash cada vez más grande generando a consecuencia de ello el desbalance que se mantiene hasta el momento; además la forma en la cual se brindaron tales ítems no contaban con sentido común o continuidad de la historia dentro del juego (Wolfteam) brindando algunos ejemplos la inclusión de los lobos tóxicos o especiales los cuales al principio contaban con resistencias completamente anormales a comparación de un lobo por default, el uso excesivo y casi obligatorio del Wolf Dash el cual al principio se encontraba también en la tienda de Gold para luego ser removido de forma permanente quedando solo disponible por medio del Cash, los slots de arma y Power slots con los cuales un jugador podía contar hasta con 3 armas, tatuajes, curas, adrenalinas, Dash, garras y munición suficiente para acabar con un batallón entero, también estuvo presente la controversia de las armas Ex o llamadas comúnmente por el público Armas "Half Life" entre la que se encontraban armas que disparaban láseres, ballestas, granadas de mayor índice de explosión entre otras siendo estas armas parchadas obligatoriamente por la dura crítica recibida por parte de la comunidad, las armas Ultimate, lobos invisibles, gatas robot (poder abrumador y exagerado), personajes como Barut y Ates los cuales con equipamiento cuentan con una resistencia increíble al daño aún disparando a la cabeza sumando a ello el hecho de que por error en su diseño la cabeza o casco de tales personajes es ligeramente más pequeña que la de un personaje normal haciendo que sea más difícil poder realizar un popular "Headshot", la mejora de personajes mediante sistemas de cartas, entre otros problemas.

• "Caster" : También llamado comúnmente presentador ya sea de eventos, juegos o transmisiones en vivo, en la actualidad tal puesto viene a ser ocupado por Mendrugo quien realiza transmisiones o gameplays de forma continua en su canal de Facebook usando a su vez la plataforma Discord para hablar con la comunidad; como se ha aclarado en varias ocasiones este personaje es tan solo un trabajador de la empresa lo que significa que no tiene injerencia ni voz ni voto debido a que no es parte del área de sistemas y muchas de las mejoras que Wolfteam necesita no le competen a su área. En cuanto a la aceptación que él mantiene como Caster oficial viene a contar con un público bastante dividido entre ellos detractores de sus comentarios como quienes buscan apoyarlo y/o respaldarlo.

Personajes

Primera Generación 

a) Angela Mao (Género Femenino)

Su padre, el Dr. Mao, un inteligente hombre Chino-Americano, era el jefe del Laboratorio Farmacéutico Paien, pero un día fue encontrado muerto, mordido por alguna clase de bestia. Angela asume que su padre fue eliminado por las fuerzas de la oposición, y empieza a investigar la razón de su muerte.
La gran habilidad motora proveniente de su madre, y su gran inteligencia heredada de su padre, la ayudaron a graduarse con honores de la Academia Militar Wolf. Ahora es uno de los rangos más altos del Wolfteam-S.

- Angela Mao

Cuando se utiliza; ganan 30% Oro
(Moneda)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’ +35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

b)  Christopher Smith (Género Masculino)

Las fuerzas multinacionales formaron el grupo Wolfteam-S para suprimir una organización terrorista llamada "El  Batallón de Wolf", ahora llamados "Lycan". Todos los miembros de Wolfteam-S han sido inyectados con "Anti-Epoxyn S", creado por la compañía farmacéutica Paien, para poder controlar el "Síndrome de muerte de Lobo" con pocos efectos secundarios.
Christopher, un ex Capitán del ejército estadounidense, tomó una mala decisión y causó la muerte de un pelotón entero debido a su personalidad autoritaria.
Fue reclutado y hoy es el líder activo del grupo de reconocimiento de Wolfteam-S.

- Christopher Smith

Cuando se utiliza; ganan 30% GP (Experiencia)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

c) Adriana Tenorio (Género Femenino)

El soporte emocional de los Lycan. Se unió debido a su preocupación por el jefe, quien también es su primo, Pedro. Debido a que Pedro trata a su gente de manera violenta y manteniendo su distancia, Adriana se preocupa por la soledad de su primo y se hace de enemigos dentro de la organización.
Ahora ella es esencial en mantener el equilibrio de la organización.
Usando su belleza, seduce a altos políticos para obtener secretos gubernamentales.
No es físicamente fuerte y no tiene conocimientos de estrategia pero tiene una naturaleza instintiva de espionaje, y eso la hace especial.

- Adriana Tenorio

Cuando se utiliza; ganan 30% Oro
(Moneda)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

d) Pedro Gomes (Género Masculino)

Él era miembro del  batallón de Wolf, siempre mostraba su ambición a otros y también su violencia.
Finalmente, asesino al comandante del batallón y se convirtió en el líder.
Después de ese evento cambio el nombre del batallón a "Lycan".

- Pedro Gomes

Cuando se utiliza; ganan 30% GP
(Experiencia)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’ +35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

Segunda Generación 

a) Marien Arnault (Género Femenino)

Marien fue criada como la niña de los ojos de sus padres multimillonarios, pero fue voluntaria del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional) debido a su pensamiento "Noblesse oblige", a pesar de la oposición desesperada de su padre.
Tuvo que entrenar duramente pues el GIGN es la mejor fuerza y jamás han experimentado una falla en sus tácticas. Ella eventualmente se unió al ejército y no se quedó atrás.
Un día, fue asignada a una fuerza de ataque especial y empezó a cometer actos contra la organización de Pedro.
Exitosamente completo rescate de rehenes y fue encubierta por la legión extranjera.

- Marien Arnault

Cuando se utiliza; ganan 30% GP
(Experiencia)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

b) Reinhard Schneider (Género Masculino)

Reinhard, quien anhelaba ser un soldado desde niño, viajó a Francia hace 5 años y paso la prueba militar de la Legión Extranjera. Durante la realización de sus misiones por todo el mundo, su servicio militar casi había concluido.
Luego de regresar temporalmente a Francia, estaba decidiendo entre continuar en servicio o salir del ejército y obtener la ciudadanía francesa.
Durante ese tiempo, la organización terrorista de Pedro, Lycan, realizaba actos en Marsella y Reinhard se unió a la milicia para combatirlo.
Fue atraído por Marien, quien pertenecía a la GIGN, y fue aceptado en la GIGN luego de salir de la Legión Extranjera.

- Reinhard Schneider

Cuando se utiliza; ganan 30% Oro
(Moneda)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

c) Lin meiling (Género Femenino)

Meiling es hija del jefe de las Tríadas de Hong Kong.
Ella pensó que debía ayudar en el negocio de su padre para recibir su amor y cariño, así que finalmente se convirtió en jefa de ventas, equivalente a Sub-Jefa, haciendo todo tipo de negocios.
Ella decidió involucrarse y negociar con la organización terrorista "Lycan" para poder expandir sus negocios sin ser descubierta internacionalmente.

- Lin meiling

Cuando se utiliza; ganan 30% GP
(Experiencia)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

d) Hamadah bin Shabah

Cuando se utiliza; ganan 30% Oro
(Moneda)

Cuando este personaje se transforma en Wolf, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Wolf Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’ +35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco diferentes en el juego real

Tercera Generación 

a) Tomita Yasuko (Género Femenino)

Yasuko trabajó para la JGSDF (Fuerza de auto defensa terrestre de Japón), especialmente en fuerzas especiales. Ella ha llevado a cabo misiones muy especiales que deben ser mantenidas en secreto.
Su misión principal era recolectar información secreta del ejército y espionaje. Durante su misión, encontró información sobre Wolfteam por accidente.
Debido a la falla del  batallón de Wolfteam, el gobierno francés estaba preparando el "2.º Proyecto de Epoxyn" en secreto. Japón obtuvo esta información, y tuvo un pretexto para unirse, finalmente enviaron fuerzas de la JGSDF para ser parte del proyecto.
Yasuko fue voluntaria en el 2.º Proyecto Epoxyn y recibió una inyección. Luego de sufrir un insoportable dolor, Yasuko logró adecuarse a la fórmula debido a su excelente estado físico.

- Tomita Yasuko

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de GP
(Experiencia)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

b) Yigit Demir (Género Masculino)

El Capitán Yigit Demir ha estado a cargo de varias operaciones internas e internacionales en las que ha ganado incontables medallas.
Su familia fue asesinada en un conflicto cuando era muy joven; debido a esto, él se dedicó por completo al ejército Turco y a su país, donde es bastante querido por la gente.
Luego de recibir entrenamiento militar, se convirtió en un hombre fuerte, capaz de sobrevivir ante condiciones severas y sacrificarse por su país si fuera necesario.
Gracias a su liderazgo, todos bajo su mando están listos para morir no solo por su país, pero también por Yigit.
Gracias a su especialización en artes marciales y en el manejo de armas de largo y corto alcance, Yigit Demir puede vencer a sus enemigos fácilmente.
 
 Ahora, su principal objetivo son los hombres lobo. La cantidad de estos está aumentando debido a la medicina Anti-Epoxyn, la cual está expandiéndose como reguero de pólvora y golpeó fuertemente el área de Taksim.
Sin embargo, él sabe muy bien que las armas y la fuerza bruta no son suficientes para vencer a los hombres lobo. Un nuevo desafío aparece ante Yigit. Tomando un fuerte riesgo, decide probar la medicina en sí mismo.
Ahora está combatiendo contra el mal con sus garras, aullando al viento que sopla en su pelaje, como si tuviera los poderes de sus ancestros...
¡Es el maestro de los Lobos!

- Yigit Demir

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de Gold
(Moneda)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

c) Illude Vaganova Ivanov (Género Femenino)

Ivanova, una mujer luchadora nacida en Rusia, desapareció antes de la gran pelea.
Unos días después, apareció en otra pelea y participó. En esa pelea, ella mató a sus oponentes sin control alguno.
Se sorprendió mucho por este poder extraño y sintió que algo había cambiado en su cuerpo, poco después cayo en desesperación luego de matar a un humano y convertirse en una asesina.
 
 Pronto intento suicidarse porque tenía miedo a cambiar y convertirse en una asesina, pero Pedro Gomes apareció frente a ella.
Pedro Gomes sugirió que se una a él luego de contarle sobre los eventos ocurridos mientras estaba desaparecida. Ivanova se unió sin siquiera saber porque, y ahora es una persona que atemoriza a la gente con su instinto asesino.

- Illude Vaganova Ivanov

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de GP
(Experiencia)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

d) Geremi Song (Género Masculino)

Pedro Gomes quería expandir su poder en África con Kribi en Camerún como punto de inicio.
Kribi está ubicado en el Golfo de Guinea, así que es el lugar perfecto para expandir su influencia gracias al transporte marino.
Geremi Song es el jefe de la pandilla "Diable", que ha tomado posesión de toda el área de puertos de Kribi.
Pedro quería que Geremi Song se una a él, así que fue a buscarlo el mismo.
 
 Le dio a Song el poder más fuerte de todos, y Song juro lealtad a él y a la organización Lycan.
Song, con el poder más fuerte, partió de Kribi y formó varias fuerzas en toda el área de Camerún

- Geremi Song

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de Gold
(Moneda)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

Cuarta Generación 

a) Sarah Linda (Género Femenino)

Ella era muy feliz pues era amada por su prometido quien también era su rival.
Sarah y su prometido estaban desarrollando arduamente el Epoxyn, compitiendo y cooperando entre ellos. Finalmente ella logró desarrollar el Epoxyn antes que su prometido, pero no pudo evitar seguir trabajando en él, porque era un trabajo muy importante y quedaría marcado en la historia. Al final la relación con su prometido empeoró y el dejó la compañía sin avisarle. Hubo una fiesta de celebración cuando el Epoxyn fue finalmente desarrollado por completo, en ese momento ella se dio cuenta de que ya no estaba comprometida.
Ella intento encontrar a su prometido por todos lados, incluso, debido a su autoridad, pidió a los militares que la ayuden a buscarlo. En ese entonces unas fotos fueron enviadas a Sarah. En las fotos se podía apreciar a su prometido en pruebas de laboratorio.
Ella observó que era un laboratorio del ejército francés, en el que estaban probando el Epoxi. Al darse cuenta de esto, se dirigió al laboratorio mostrado en las fotos pero no le permitieron el acceso.
Alguien le dijo a Sarah que el laboratorio había sido destruido a causa de un accidente por una misteriosa explosión. Un día, ella escucho que la medicina Anti-Epoxyn estaba siendo desarrollada por la compañía Paien basado en su desarrollo del Epoxyn. También se enteró que la medicina estaba siendo usada en pruebas secretas del ejército. Sorprendida ante el hecho de que su trabajo había sido usado de mala forma, decidió dejar de hacerlo.
Mientras tanto, la compañía solicitó un proyecto para ser trabajado en secreto con el ejército, pero ella se rehusó. Luego los militares le mostraron imágenes de su prometido en muy malas condiciones. Después de verlas, aceptó la propuesta y se dirigió al campo de investigaciones. Pero cuando llegó, el lugar estaba destruido y había cuerpos ensangrentados por todas partes. Los soldados que la acompañaban fueron asesinados por un grupo desconocido, pero ella logró escapar del lugar.
Luego de ese suceso, decidió inyectarse con el Anti-Epoxyn. Cuando abrió los ojos estaba en el hospital y descubrió que ya no podría volver a ser una humana normal de nuevo.
No sintió pena ni desesperación, solo quería unirse al ejército para tratar de regresar a su prometido a la normalidad.

- Sarah Linda

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de Gold
(Moneda)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

b) Alexsandro Del Riccardo (Género Masculino)

Alexsandro era un soldado legendario.
Era el ídolo de muchos soldados porque siempre completaba todas sus misiones a pesar de los problemas que se pudieran presentar.
Debido a su espíritu competitivo, solo tenía dos cosas en la mente, su enemigo y su misión.
Un día, le dieron una misión especial.
Su misión era hacer un ataque sorpresa y matar a muchos enemigos del  Batallón de Wolf. Pero Alexsandro tenía una misión secreta, descubrir el poder militar del batallón.
Luego de observar el poder que tenían, sintió envidia y celos pues solo ellos tenían ese poder.
 
 Luego de completar su misión, solicitó a sus jefes este poder, pero continuamente sus solicitudes fueron rechazadas. Se obsesionó con el poder y empezó a perder la confianza de sus superiores.
Luego, el  Batallón de Wolf fue convertido a una organización terrorista y Alexsandro fue en la misión de encargarse de ellos.
Él sabía que tan poderosos eran, así que pidió a sus superiores que le brinden "el poder" necesario. Finalmente accedieron a darle lo que pedía. Pero el piensa que es el único digno de recibir este poder y decide encargarse el solo del  Batallón de Wolf.

- Alexsandro Del Riccardo

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de GP
(Experiencia)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

c) Kate Blume (Género Femenino)

Kate ayudaba a Pedro antes de que el  Batallón de Wolf fuera establecido. Cuando empezó a ayudarlo, el no era un líder violento y opresivo como se le conoce públicamente. Era un buen hombre y soldado, y ella lo amaba en secreto.
Luego el ejército trato de inyectar al  Batallón con Anti-Epoxyn, Pedro desobedeció la orden y fue puesto en custodia por su rebeldía.
Cuando Pedro y Kate estaban en custodia, el ejército inyectó a sus tropas con el Anti-Epoxyn. Ellos se enteraron de este hecho después y lamentaron no haber podido ayudar a sus soldados, así que Pedro decidió inyectarse Anti-Epoxyn el también.
Aunque Kate intento persuadirlo, él estaba decidido a hacerlo y nadie podía detenerlo. Finalmente, ella decidió quedarse a su lado y también fue inyectada con Anti-Epoxyn. Cuando volvieron con sus tropas, El  Batallón; ellos vieron su tardío regreso y pensaron que eran traidores.
La reacción de las tropas hizo que Pedro pase por un mal momento, y Kate descubrió que había un líder oculto en el  Batallón. Kate le pidió al Líder de Wolfteam que resuelva el malentendido pero él no tomo importancia a sus pedidos y Pedro se volvió aún más violento debido a las continuas acciones hostiles de las tropas.
 
 Kate le dijo a Pedro sobre el líder oculto y trato de resolver el malentendido, pero la violencia de Pedro ya era muy grande.
Al final, Pedro Gomes asesino al líder de Wolfteam e hizo creer a todos que su muerte había sido un accidente, tomo posesión de las tropas obligando a todos a obedecerle.
Kate, quien sabe toda la historia, no olvida como era Pedro Gomes en el pasado y desea que vuelva a ser el mismo. Por esto, decide quedarse a su lado para protegerlo.

- Kate Blume

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de Gold
(Moneda)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

d) Matt Baker (Género Masculino)

Matt, quien es el presidente de un grupo antigubernamental, es una figura carismática en las protestas pero muchas veces lleva al público a su lado irracional y por esto es uno de los principales objetivos del gobierno.
Sin embargo, muy distinto de su personalidad carismática. El piensa que si el gobierno usa la fuerza para tratar de detenerlo, su grupo también puede usar la fuerza para ir contra el gobierno.
Cierto día mientras Matt investigaba la medicina Epoxyn, descubrió la medicina Anti-Epoxyn y vio que esta era muy buena pues no causaba daños ni efectos secundarios.
 
 Matt estaba preparando una reunión para mostrar esta medicina a la prensa, cuando sorpresivamente hubo una gran explosión en su oficina.
Luego de la explosión, todos los miembros fueron asesinados a excepción de Matt, quien estaba apenas con vida. En las noticias se anunció que la explosión fue provocada por un accidente mientras Matt producía bombas para atacar al gobierno.
A pesar de casi haber muerto, Matt fue acusado de criminal. Esta situación fue demasiado para él y decidió inyectarse el Anti-Epoxyn.
Luego de eso, ha trabajado con el  Batallón de Wolf usando la gran inteligencia de la que es poseedor. Pero trabaja con su propio equipo porque, a diferencia de Pedro Gomes, él no disfruta de la batalla.

- Matt Baker

Cuando se utiliza; ganan 30% extra de GP
(Experiencia)

Al ser Lobo, las propiedades señaladas abajo serán aplicadas en comparación con el Lobo Básico.

Salto +5%
Velocidad de Movimiento +5%

Habilidad de Protección +10%

Habilidad de Ataque básico +15%

Habilidad de ataque ‘Snake Attack’+35%

Al ser atacado recupera habilidad +5%

Al Aullar, fuerza adicional (HP) +200

Estas propiedades serán un poco distintas en el juego.

Moneda virtual 

Este juego tiene la opción de utilizar tres tipos de moneda:

Cash  Nakit
Es un tipo de moneda que se adquiere con dinero real desde la página oficial del servidor o desde el mismo juego. Con esta moneda se pueden comprar equipos, armas, municiones y mejoras que aventajan al jugador (entre ellas los populares ítems broken).

Gold / Oro
Moneda básica del juego que se obtiene por jugar las partidas, con esta se pueden comprar prendas para personalizar el personaje del jugador; en la actualidad es una moneda completamente devaluada debido a que las armas que se encuentran a la venta por Oro son inservibles. La tienda de Oro no ha sido actualizada desde hace más tres años siendo las únicas diferencias haber quitado ítems que antes costaban Gold y pasarlos a Cash.

Wolfcoin  Kurt Parası

Es la moneda que se gana por experiencia o por tiempo de juego, sirve para comprar objetos y equipos especiales que dan ventaja, como Tatuajes exclusivos, items o set, equipaje de personajes entre otras cosas.

Esta moneda viene a ser la segunda más importante del juego con la cual puedes acceder a comprar armas de poder y daño medio - alto el único inconveniente viene a ser que por cada tres horas de juego te brindan 10 de Wolfcoin siendo los precios mínimos de armas 14500 de WC, precios irrisorios como los mencionados anteriormente abundan en esta sección de la tienda.

Referencias

Enlaces externos  

 Página oficial Softnyx
 Los Cambios que ocurrieron en Wolfteam desde la época de oro en adelante
 La razón de la decadencia en Wolfteam

Véase también 
 Softnyx
 Rakion
 GunBound
 Operation7

Videojuegos para Windows
Videojuegos multijugador
Videojuegos desarrollados en Corea del Sur
Videojuegos de 2007